Конвой Палау – Рабаул (09.04.43 – 16.04.43) – японський конвой часів Другої Світової війни, проведення якого відбувалось у квітні 1943-го. 

Конвой сформували у важливому транспортному хабі японців Палау (на заході Каролінських островів), а місцем його призначення був Рабаул – головна передова база у архіпелазі Бісмарку, з якої провадились операції на Соломонових островах та сході Нової Гвінеї. 

До складу конвою увійшли транспорти Мадрас-Мару, Тайрін-Мару і Ямафуку-Мару, а ескорт забезпечував мисливець за підводними човнами CH-24.

9 квітня 1943-го судна вийшли із Палау та попрямували на південний схід. 14 квітня за чотири з половиною сотні кілометрів на північний захід від острова Новий Ганновер конвой атакував підводний човен Pike, який поцілив Мадрас-Мару. Пошкоджене судно змогло зберегти здатність пересуватись та вранці 16 квітня прибуло разом з конвоєм до Рабаулу (в подальшому Мадрас-Мару перебувало тут аж до кінця червня, коли змогло вийти у рейс та повернутись на Палау).

Примітки 

Палау 4